Laccueil est une cérémonie réservée à un nouvel arrivant, consistant généralement à lui souhaiter la bienvenue et à faciliter son intégration.

Dans le monde du travail, l'accueil consiste à orienter un patient, un client ou un visiteur et à l'aider dans ses démarches. Le passage à l'accueil (qui peut être le secrétariat ou la réception) est parfois obligatoire afin de contrôler l'identité d'une personne extérieure ou de la diriger vers les seuls lieux qui lui sont autorisés. L'accueil peut désigner le service chargé de ces prestations, le lieu où ce service travaille.

En art, l'accueil fait référence à la manière dont une œuvre a été acceptée lors de sa sortie par le public et les critiques.

Voir aussi 
 Accueil collectif de mineurs, en langage administratif français, un camp de vacances pour jeunes
 Accueil et traitement des urgences, en langage administratif français, le service d'urgence médicale
 Accueil familial, en langage administratif français, un mode de prise en charge des personnes rencontrant des difficultés passagères ou permanentes — adultes handicapés, personnes âgées, malades, convalescents
 Accueil familial de vacances, une action dépendant du Secours catholique français
 Accueil paysan, une association française constituée de paysans et d'acteurs ruraux qui pratiquent l'accueil en chambre d'hôtes, en gîte, en camping à la ferme  
 Accueil périscolaire, en France, un service proposé aux familles en lien à l'école, et qui a pour but notamment l'aide aux devoirs, ou la garderie des enfants dont les parents travaillent tard
 Écran d'accueil, en informatique, l'affichage principal de certains systèmes d'exploitation, et une page d'accueil la page principale d'un site web
 
 Hospitalité
 Page d'accueil